Убийство Данилы Бойко — убийство трёхлетнего мальчика, совершённое его приемными родителями после двухнедельных издевательств и побоев 24 января 2009 года.

Данила Бойко

Краткая биография 

Данила Алексеевич Бойко родился 15 мая 2005 года в Молдавии. До усыновления жил в детском доме ГУ «Республиканский специализированный Дом Ребёнка» в Тирасполе. 4 декабря 2008 года, 31-летний Владимир Гречушкин и его жена 20-летняя Айрини-София Басская усыновили там двух малышей: полуторагодовалого Анатолия Лукьянова и его сестру, двухгодовалую Анастасию Лукьянову. По версии следствия, они решили использовать детей для получение квартиры в Москве, а по другим данным, чтобы привезти в Россию наркотики. Данила Бойко, узнавший что Лукьяновых забирают, стал танцевать перед Гречушкиным, читать ему стихи и петь песни. 6 декабря они его тоже усыновили. Приёмные родители присвоили детям новые фамилии, имена и отчества соответственно: Гречушкин Александр-Аллар Владимирович (Данила Бойко), Гречушкина Эрика-Аннета Владимировна (Анастасия Лукьянова) и Гречушкин Всеволод-Герберт Владимирович (Анатолий Лукьянов).

Убийцы

Владимир Гречушкин 

Владимир Гречушкин учился в музыкальной школе по классу аккордеона, ходил на тренировки по боксу, будучи студентом, учился в Приднестровском госуниверситете. Однажды он подрался с мужем своей старшей сестры Анны. Тот ранил Гречушкина ножом. Против мужа сестры было возбуждено уголовное дело. Но чтобы сохранить семью дочери, мать Владимира, имеющая хорошие связи в Тирасполе, замяла дело. И Владимир за это возненавидел всю свою семью. Зарабатывал в Москве Гречушкин в Федеральном инвестиционном банке (ФИБ) начальником службы экономической безопасности, а заодно возглавлял «Агентство по сбору долгов». Владимир разыскивал должников других банков, выяснял, есть ли у них какое-нибудь имущество. Затем ФИБ выкупал у кредиторов эти долги, а Гречушкин старался выбить деньги, и не всегда использовал дозволенные приемы. Когда жалобы на жесткого вышибалу дошли до руководства банка, Гречушкина решили выгнать. Тот ушел, но забрал всю базу должников. А затем сколотил собственную фирму и продолжал вышибать долги. В июле 2006 года он познакомился с Марией, которая впоследствии стала его женой, но развелись они уже в августе 2008 года. Одним из должников оказалась будущая жена Владимира Гречушкина Ирина Емельянова из Перми, на которой он женился в ноябре 2008 года.

Айрини-София Басская 

Айрини-София Басская (Ирина Емельянова) — уроженка Перми. Ранее не судима. Была беременна от Гречушкина, а 1 сентября 2009 года она родила ребёнка.

Хронология

Задержание и суд

Ссылки 
Сайт памяти Данилы Бойко

Примечания